Ву́лиця До́вбуша (також Ву́лиця Оле́кси До́вбуша) — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Бар
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Борислав
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Дрогобич
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Золочів
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Івано-Франківськ
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Кам'янка-Бузька
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Кам'янець-Подільський
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Ковель
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Мостиська
 Вулиця Довбуша — вулиця в смт Печеніжин
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Самбір
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Стрий
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Теребовля
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Тернопіль
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Червоноград
 Вулиця Довбуша — вулиця в місті Чернівці

Вулиця Олекси Довбуша 
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Вінниця
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Володимир
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Калуш
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Київ
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Коломия
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в смт Королево
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Львів
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Мукачево
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Носівка
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Трускавець
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Ужгород
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Яворів
 Вулиця Олекси Довбуша — вулиця в місті Яремче

Вулиці, названі на честь людей